Harkort steht für:

 Harkort (Unternehmerfamilie)
 Fraktion Harkort in der preußischen Nationalversammlung von 1848
 Mechanische Werkstätten Harkort & Co.
 Harkort’sche Fabrik in Hagen-Haspe
 Erbbegräbnisstätte Harkort in Herdecke, Nordrhein-Westfalen
 Harkortberg im Ardeygebirge
 Harkortsee, ein Ruhrstausee
 Harkortturm, Aussichtsturm in Wetter an der Ruhr
 Harkortweg, Wanderweg in Nordrhein-Westfalen

Harkort ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Harkort (1797–1836), deutscher Bergbauingenieur und Offizier
 Friedrich Harkort (1793–1880), der „Vater des Ruhrgebiets“, deutscher Unternehmer und Politiker 
 Fritz Harkort (1927–1972), deutscher Volkskundler und Erzählforscher
 Günther Harkort (1905–1986), deutscher Diplomat und Staatssekretär im Auswärtigen Amt
 Gustav Harkort (1795–1865), deutscher Unternehmer, Bankier und Eisenbahn-Pionier
 Hermann Harkort (1881–1970), deutscher Unternehmer
 Johann Caspar Harkort IV. (1753–1818), deutscher Eisenwarenfabrikant und Kaufmann
 Johann Caspar Harkort V. (1785–1877), deutscher Eisenwarenfabrikant und Kaufmann
 Johann Caspar Harkort VI. (1817–1896), deutscher Eisenwarenfabrikant und Eisenbahn-Brückenbau-Pionier
 Louisa Catharina Harkort (1718–1795), deutsche Unternehmerin
 Luise Harkort (1886–1966), deutsche Keramikerin

Siehe auch:
 Harcourt (Begriffsklärung)
 Harkortstraße (Begriffsklärung)
 Harkorthaus in Wetter (Ruhr)
 Haus Harkorten in Hagen
 Schlebusch-Harkorter Kohlenbahn